Bahnwärter Thiel steht für:
 Bahnwärter Thiel, Erzählung von Gerhart Hauptmann
 Bahnwärter Thiel (1968), auf der Erzählung basierender deutscher Spielfilm von Werner Völger (1968) 
 Bahnwärter Thiel (1982), auf der Erzählung basierender deutscher Spielfilm von Hans-Joachim Kasprzik (1982)
 Bahnwärter Thiel (Club), Techno-Club und Kulturzentrum in München